Creekside kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Creekside (Kentucky)
Creekside (Pennsylvania)